Азания может означать:

 Азания — в античной географии южный берег Эфиопии в Африке.
 Азания (Аркадия) — область в северной Аркадии на Пелопоннесе.
 Азания (Сомали) — самопровозглашённое автономное государственное образование в Сомали.
 Азания — другое название ЮАР. Во времена апартеида в ЮАР члены Африканского национального конгресса использовали слово «Азания» для обозначения своей страны, как альтернативу неприемлемому для них тогда официальному названию. «Азания» также применялось в качестве названия ЮАР в официальной китайской дипломатической лексике в то время, когда ЮАР поддерживала дипломатические отношения с Тайванем (не признаваемым КНР).
 Азания — неопротерозойский микроконтинент в Мозамбикском океане.
 Азания — отклонённое название Южного Судана. Некоторые южносуданцы предлагали переименовать свою страну в Азанию, однако это предложение пока не получило массовой поддержки, и текущее название государства, по-видимому, сохранится.

Примечания